Ёсано — может иметь следующие значения:

Фамилия, известные носители:

 Ёсано, Акико (1878—1942) — японская поэтесса.
  (1938—2017) — японский политик.
 Ёсано Тэккан (1873—1935), японский поэт и критик.